Armadale – località della Municipalità Regionale di York (Canada)
 Armadale – località della Contea di Athens, Ohio (Stati Uniti)
 
 Armadale – sobborgo di Perth
 Città di Armadale – una delle 29 local government areas
 Armadale – località nello stato di Victoria
 
 Armadale – località dell'East Lothian, Scozia
 Armadale – località dell'Highland, Scozia
 Castello di Armadale – è castello in rovina
 Armadale – località dell'Highland, Scozia